Peter Issig ist der Name folgender Personen:

* Peter Issig (Journalist), deutscher Journalist 
 Peter Issig (Künstler) (* 1965), deutscher Jazzbassist und Videokünstler